En Pologne, Rudzisko peut faire référence à : 

dans la voïvodie de Łódź
 Rudzisko, un village du powiat de Bełchatów.

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Rudzisko, un village du powiat de Końskie.